Хазар:
 Хазар — мужское личное имя.
 Хазар — город в Туркмении.
 Хазар — село в Дербентском районе Дагестана.
 Хазар ТВ — азербайджанская телекомпания.
 Хазар — озеро в Турции.
 Хазар — линейка радиоприёмников, выпускавшихся Бакинским радиозаводом.
 Хазар — представитель средневекового тюркоязычного кочевого народа.
 Хазар — эпоним (легендарный первопредок) народа хазар.
 «Хазар» — бывшее название футбольного стадиона «Анжи Арена».
 «Анжи-Хазар» — название футбольного клуба «Анжи-2» в 2003—2005 годах.
 Университет Хазар — университет в Баку.
 «Хазар Университети» — прежнее название азербайджанского футбольного клуба «Кешля» из Баку.
 «Хазар» — азербайджанский футбольный клуб из Сумгаита.
 «Хазар-Ленкорань» — азербайджанский футбольный клуб из Ленкорани.
 «Хазар» () — один из вариантов модернизации советской БРДМ-2, разработанный в 2005 году на ГП «Николаевский ремонтно-механический завод».
 Хазарские острова — проект искусственных островов в Азербайджане.

См. также 
 
 Хазарейцы
 Хазарский каганат
 Хазарское море